

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Leo Glavine, homme politique canadien ;
 Tom Glavine, (1966- ), joueur américain de baseball ;

Homonymie
Homonymie de patronyme